Catedral São Miguel (Guanhães) — no Brasil
Catedral de São Miguel e Santa Gudula — em Bruxelas, Bélgica
Catedral de São Miguel de Springfield — nos Estados Unidos
Catedral do Arcanjo São Miguel — em Moscovo, Rússia
Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas — em Quieve, Ucrânia

Desambiguações de templos